Sezóna 1978/1979 byla 33. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým CSKA Moskva.

Tým Salavat Julajev Ufa sestoupil. Ze 2. ligy postoupil celek Ižstal Iževsk. Týmy Avtomobilist Sverdlovsk a SKA Leningrad se v baráži udržely.

Konečné pořadí 

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1978
Lední hokej v roce 1979